Kijik steht für:

 Kijik Lake, einen See in Alaska
 Kijik Mountain, einen Berg in Alaska
 Kijik River, einen Fluss in Alaska